Hodder peut faire référence à :

Entreprises 
 Hodder & Stoughton, un éditeur britannique

Personnalités 
 , écrivain britannique
 , homme politique canadien
 , archéologue britannique
 , musicien américain
 Kane Hodder, cascadeur et acteur américain
 , écrivain anglais
 , architecte anglais

Toponymie 
 , une rivière dans le Lancashire
 La Hodder , un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 , groupe américain de hardcore
 SS Hodder, un navire de fret

Source de la traduction 

Homonymie